Joseph Eugene Stiglitz (né en 1943), économiste américain qui a reçu le Prix Nobel d'économie  ;
 Hugo Stiglitz, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma mexicain.

Fiction 
 Hugo Stiglitz, un personnage fictif interprété par Til Schweiger dans le film Inglourious Basterds.

Patronyme anglais